Perfecta (Courtedoux), een historisch merk van motorfietsen
 Liberator (Franse motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Perfecta (textiel) , een Belgische fabrikant van naaigerei
 Parfait (katharisme), een vrouwelijke kathaarse geestelijke